Колчи́нский — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Колчинский, Александр Леонидович (1955—2002) — советский борец классического стиля, двукратный олимпийский чемпион (1976, 1980).
 Колчинский, Илья Григорьевич — советский украинский астроном, соавтор биографического справочника «Астрономы» (второе издание 1986), участник Великой Отечественной войны.
 Колчинский, Эдуард Израилевич (1944—2020) — российский философ, историк науки, доктор философских наук, профессор, директор Санкт-Петербургского филиала ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН (1995—2015).

Колчинская 
 Колчинская, Ася Зеликовна (1918—2011) — советский и украинский врач-физиолог, лауреат Государственной премии Украины (2000).
 Колчинская, Ирина Евгеньевна (род. 1953) — российско-американский литературовед, дочь поэта Евгения Винокурова.

См. также 
 Кольчиньский, Роман

Примечания